Guoutejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Guoutejaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (10,4 ha)
Guoutejaure (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (85,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn